Gino Giotti – astronomo e fisico italiano
 Napoleone Giotti – drammaturgo italiano
 Virgilio Giotti – poeta italiano
 Giotti Victoria-Savini Due - squadra di ciclisti professionisti
 Giotti Victoria - azienda che produce furgoni